A 2004-es Australian Open női versenyét a belga Justine Henin-Hardenne nyerte honfitársa, Kim Clijsters előtt.

Kiemeltek

Források 
 Eredmények

N1